Eijk ist der Familienname folgender Personen:

 Philip van der Eijk (* 1962), niederländischer Altphilologe und Literaturwissenschaftler
 Simon Speijert van der Eijk (1771–1837), niederländischer Dichter, Mathematiker und Physiker
 Stig van Eijk (* 1981), norwegischer Sänger
 Wim Eijk (* 1953), niederländischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Utrecht

Siehe auch: 
 Eijken
 Eyck